La First Division 1921-1922 è stata la 30ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 27 agosto 1921 e il 6 maggio 1922 e concluso con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Andrew Wilson () con 31 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1921-1922
FA Cup 1921-1922

Collegamenti esterni

Calcio nel 1921
Calcio nel 1922
1921